Приречный — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Приречный — прежнее название села Ырсай Житикаринского района Костанайской области.

Россия 
 Приречный — посёлок в Майкопском районе Адыгеи.
 Приречный — посёлок в Пудожском районе Карелии.
 Приречный — посёлок в Октябрьском районе Костромской области.
 Приречный — хутор в Белореченском районе Краснодарского края.
 Приречный — посёлок в Печенгском районе Мурманской области.
Приречный — посёлок в Городском округе Бор Нижегородской области.
 Приречный — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.
 Приречный — посёлок в Сальском районе Ростовской области.

См. также 
 Приречное